Командные соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 августа на Арене Кариока 3. В соревнованиях приняли участие 8 команд.

Олимпийские чемпионы 2004 и 2012 годов итальянцы не смогли в третий раз подряд выиграть командное первенство, уступив в полуфинале сборной Франции и американцам в поединке за третье место. Сборная России стала победителем соревнований впервые с 1996 года.

Российские рапиристы выиграли турнир в упорной борьбе: в 1/4 финала со счётом 45:43 были обыграны британские фехтовальщики, а в полуфинале россияне одержали непростую победу на командой США (45:41). Настоящей драмой стал финальный матч: сборная России после пятого раунда уступала французам девять уколов (16:25), однако шестой поединок между Алексеем Черемисиновым и Жереми Кадо, завершившийся со счётом 9:5 в пользу рапириста из России, стал переломным в противостоянии. К заключительному раунду российская команда благодаря усилиям Артура Ахматхузина и Тимура Сафина перехватила инициативу и повела в счёте (40:38), а в завершающем периоде Черемисинов смог довести матч до победы (45:41).

Призёры

Турнирная сетка

Финальный раунд

Матчи за 5-8 места

Примечания

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)